Собрадо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Мельид. Занимает площадь 120,86 км². Население — 2139 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 71 км.

Главная достопримечательность муниципалитета — средневековое аббатство Собрадо.

См. также 
 Собраду

Население

Примечания 

Муниципалитеты Ла-Коруньи